Botín puede hacer referencia a:

 Botín militar, bienes tomados al enemigo por los soldados.
 Diminutivo de bota.
 Botas de fútbol, calzado utilizado para practicar fútbol.
 Botín (calzado), especie de bota con la caña baja que no llega a cubrir la pierna.
 Familia Botín, dinastía de banqueros españoles.
 Botín (apellido), apellido español.
 Sobrino de Botín, restaurante.
 Botín de guerra (película), película